La Coupe Davis 2004 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 6 février au 5 décembre dans différents lieux.

L'Espagne (finaliste sortante) remporte son  grâce à sa victoire en finale face aux États-Unis par trois victoires à deux.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2004 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 135 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 28 dans la "Zone Amérique",
 39 dans la "Zone Asie/Océanie",
 52 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Les Espagnols alignaient une équipe très forte avec trois joueurs qui auront été classés numéro 1 mondial dans leur carrière : Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero et Rafael Nadal. En finale, c'est Moya qui apporta le point décisif en finale en battant Andy Roddick sur la terre battue de Séville devant plus de  (plus grosse affluence de l'histoire de la Coupe Davis à l'époque).

Cette campagne espagnole vit l'émergence d'un jeune joueur de 17 ans, Rafael Nadal. Le futur grand champion commença contre la Tchéquie à Brno au premier tour et s'il perdit son premier match contre Jiri Novak, il se rattrapa en gagnant le cinquième match décisif contre Radek Štěpánek en trois manches. En demi-finale, il gagna aussi le match synonyme de qualification aux dépens du Français Arnaud Clément. Pour la finale, Nadal prend la place de Ferrero en simple et remporte son match contre Roddick. L'Espagne a utilisé cinq joueurs pour gagner le trophée : Rafael Nadal, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo et Feliciano López.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintient pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2005.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 22 septembre 2003.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2004 se joue entre l'Espagne et les États-Unis.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2005. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 24 au 26 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2004 de l'ATP
 World Team Cup 2004
 Fed Cup 2004

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2004
Davis